El título Hermano y hermana puede referirse a:

 Hermano y hermana (cuento alemán)
 Hermano y hermana (cuento griego)
 Hermano y hermana (película)